Албанию на конкурсе песни Евровидение 2010 представила Паша, Юлиана с песней «It's all about you» (Это все о тебе). Больше всего (12) баллов в 2010 Албании дала .

Финал 

Страны на «Евровидении-2010»